Alberto steht für:
 Form des Vornamens Albert
 Alberto, Marke für Tiefkühlpizzen der Freiberger Lebensmittel
 Alberto, Kaffee-Marke der J. J. Darboven
 Alberto (YouTuber) (* 1984), deutsch-US-amerikanischer Beatboxer und YouTuber

Alberto  ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Alberto (Fußballspieler, 1944) (1944–2016), brasilianischer Fußballspieler und -trainer
 Carlos Alberto (Fußballspieler, 1980) (* 1980), brasilianischer Fußballspieler
 Eliseo Alberto (1951–2011), kubanischer Schriftsteller
 Hanser Alberto (* 1992), dominikanischer Baseballspieler
 José Alberto (* 1958), dominikanischer Musiker
 Luis Alberto (* 1992), spanischer Fußballspieler
 Sílvia Alberto (* 1981), portugiesische Fernsehmoderatorin und Schauspielerin
 Teopisto Valderrama Alberto (1912–1996), philippinischer Geistlicher, Erzbischof von Caceres
 Yuri Alberto (* 2001), brasilianischer Fußballspieler 

Siehe auch:
 Carlos Alberto, Personen mit Rufnamen „Carlos Alberto“
 San Alberto, Orte
 Tropischer Wirbelsturm Alberto